Sidon - stad in Zuid-Libanon
 Sidon (district) - district in Zuid-Libanon
 Sidon (Mississippi) - plaats in de Amerikaanse staat Mississippi

Zie ook 
 Tennes (Sidon) - koning van Fenicische stad Sidon (4e eeuw v.Chr.)
 Antipater van Sidon - Grieks schrijver uit de 2e eeuw voor Christus
 Leenschap Sidon - heerlijkheid van het Koninkrijk Jeruzalem
 Heer van Sidon, zie Leenschap Sidon